Thymus har flere betydninger:
 Timian – også kaldet thymus, er aromatisk duftende stauder eller halvbuske.
 Brissel – også kaldet thymus, er et lymfatisk organ der ligger med størstedelen bag brystbenet, sternum.